

Вільнянка — річка у Смоленській області, ліва притока Вихри

Села:
 Вільнянка — Житомирська область, Житомирський район
 Вільнянка — Запорізька область, Вільнянський район
 Вільнянка — Запорізька область, Оріхівський район

Річки:
 Вільнянка — річка у Запорізькій області, ліва притока Дніпра
 Вільнянка — річка у Дніпропетровській області, ліва притока Самари